Clédat ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Clédat (1871–1943), französischer Ägyptologe und Koptologe
 Léon Clédat (1851–1930), französischer Romanist

Clédat steht für:
 Clédat (Corrèze), Wüstung und Freilichtmuseum im französischen Département Corrèze